L'abréviation PVR peut correspondre :
au sigle PVR, qui peut signifier :
en anglais
Personal Video Recorder : système permettant d'enregistrer de la vidéo, comme un magnétoscope numérique.
Priya Village Roadshow : Complexe de cinémas en Inde
la protéine « polio virus receptor » ou CD155
en français
 Pâté-Vin Rouge
 Participation pour voirie et réseaux, en droit français de l'urbanisme, il s'agit d'une participation qui peut être exigée à l'occasion d'un permis de construire ou d'une autre autorisation d'urbanisme,
Prise de vue réelle, par opposition à l'animation 2D ou 3D et les images de synthèse. (live action en anglais)
au code IATA PVR qui désigner l'aéroport international  à Puerto Vallarta, Jalisco, .